Грисхайм (значения) - фамилия и топоним:

 Грисхайм — немецкий дворянский род.

Фамилия 
 Грисхайм, Анна фон (род. 1966) — немецкая женская модельер.
 Грисхайм, Эрнестина фон (1707—1767) — шведская придворная художница, фрейлина.

Топоним 
 Грисхайм — город в Германии, в земле Гессен.